Lubuk Mas (Bunut), een plaats in Indonesië
Lubuk Mas (Rawas Ulu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing